Куро́ртный райо́н — административно-территориальная единица Санкт-Петербурга. До 1994 года назывался Сестрорецким.

География 
Расположен в северо-западной части города на Северо-Восточном побережье Финского залива полосой средней ширины 15,6—2,6 км и длиной 44 км. Общая территория района составляет 26 791,77 га (крупнейший по территории из городских районов). Площадь жилой и общественно-деловой застройки — 249 га.

Район богат поверхностными водными ресурсами и подземными запасами воды.

Координаты крайних точек территории района:
 южная ).
 восточная ).
 северная ).
 западная ).

Реки и другие водные объекты
 Гладышевка
 Чёрная (река, впадает в Балтийское море)
 Сестрорецкий Разлив
 Плотины водохранилища Сестрорецкий Разлив
 Сестра (река, впадает в Сестрорецкий Разлив)
 Чёрная (река, впадает в Сестрорецкий Разлив)
 Водосливной канал
 Малая Сестра (река, впадает в Балтийское море)
 Ржавая Канава
 Щучье (озеро, Комарово)

Прочие объекты физической географии
 Комаровский берег
 Береговой уступ «Серово»
 Гладышевский заказник
 Сестрорецкое болото
 Левашовский лес
 Линдуловская роща
 Осиновая Роща (усадьба)

Внутригородские муниципальные образования 
В границах Курортного района Санкт-Петербурга располагаются 11 внутригородских муниципальных образований, в том числе 2 города и 9 посёлков:

Транспорт 
Основные транспортные магистрали района — это Приморское шоссе, участок Кольцевой автодороги, небольшой участок ЗСД и Зеленогорское шоссе. Приморское шоссе идет вдоль берега Финского залива. Участок КАД расположен в южной части района и обеспечивает его связь с соседними Кронштадтом и Приморским районом. Зеленогорское шоссе проложено в северной части района параллельно железной дороге и соединяет Зеленогорск с Солнечным.

Железная дорога — главный скоростной пассажирский транспорт района. Однопутная железнодорожная ветка обеспечивает связь между Белоостровом, другими населенными пунктами района и Приморским районом Санкт-Петербурга. Двухпутная ветка в северной части района связывает его с Выборгским районом Ленинградской области и Выборгским районом Санкт-Петербурга. На территории района расположено 12 железнодорожных станций и остановочных пунктов. Электрички из Курортного района прибывают на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга. Ряд автобусных маршрутов связывают район с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Население 

Демографическая статистика.

История 
 1946 год — учреждение в санаторно-курортной зоне Ленинграда двух районов: Сестрорецкого с райцентром в Сестрорецке и входящими в него десятью посёлками от Лахты до Белоострова, Дюн и Дибунов; Курортного с районным центром в Териоки и входящими в него одиннадцатью посёлками Оллила, Куоккала, Луутахянтя, Келломяки, Тюрисевя, Ваммелсуу, Ванхасаха, Метсякюля, Лаутаранта и Пухтула. Оба района подчинены Ленгорсовету и входят в городскую черту.
 1948—1949 — переименование финских названий посёлков Карельского перешейка в русскоязычные (с буквальным переводом и без такового). Оллила — Солнечное; Куоккала — Репино; Келомяки — Комарово; Пухтула — Решетниково; Ванхасааха — Сосновая Поляна; Тюрисевя — Ушково; Метсякюля — Молодёжное; Ваммелсуу — Серово; Лаутаранта — Смолячково; Териоки — Зеленогорск. До Великой Отечественной войны в Сестрорецком районе проживало более 28 тысяч человек, было 8 школ на четыре тысячи учащихся, 6 детских садов, больница на 100 коек, 3230 жилых дома, что соответствовало 198,1 тысячи м2 жилой площади. Во время ВОВ уничтожено 366 дома, частично разрушены 899 дома. Аналогичным образом были переименованы и улицы города Зеленогорска. Большинство современных названий повествуют о том времени, когда всё население города составляли Красные командиры, коменданты, кавалеристы и красноармейцы.

 1959 год — Курортный район ликвидирован, его территория вошла в состав Сестрорецкого района. Изменился состав Сестрорецкого района: в него вошли посёлки от Лисьего Носа и Песочного до Смолячково и Решетниково. Посёлок Дюны вошёл в состав Белоострова. Сосновая Поляна вошла в состав Выборгского района Ленинградской области. Лахта и Ольгино 17 февраля 1963 года вошли в состав Ждановского (ныне Приморского) района.
 В 1970 году посёлок Лисий Нос с населением в 11 тыс. жителей вошёл в подчинение Сестрорецкому райсовету.
 1989 год — образован Зеленогорский район с посёлками от Репино до Смолячкова, Сосновой Поляны, Сопки и Решетниково. Административный центр г. Зеленогорск; Сестрорецкий район от Песочного и Лисьего Носа до Солнечного. Административный центр г. Сестрорецк.
 1994 — образование Курортного района Санкт-Петербурга, в который вошли: два города Сестрорецк и Зеленогорск. Посёлки от Горской, Песочного до Смолячкова, жилгородка «Красавица» (между Зеленогорском и Ильичёво). Посёлки Решетниково и Сосновая Поляна разделены на две части между Курортным районом Санкт-Петербурга и Выборгским районом Ленинградской области. Лисий Нос перешёл в состав Приморского района Санкт-Петербурга. Посёлки Горская, Александровская, Тарховка, Разлив вошли в состав города Сестрорецка. Дибуны вошли в состав п. Песочный. Жилой городок «Красавица» подчинён воинской части Курортного района. Часть п. Горская между железной дорогой и берегом Финского залива вошла в состав Приморского района.
 В 2005 году было произведено территориальное деление Санкт-Петербурга на муниципальные образования в составе территориальных районов. Законом определены границы между муниципальными образованиями.

Инфраструктура и достопримечательности 

Предприятия, организации и научные учреждения
 Сестрорецкий инструментальный завод
 Сестрорецкий Сад у дома командира завода
 Сестрорецкий автомобильный завод «Хёндэ»
 Сестрорецкий курорт
 Сестрорецкий курзал
 Детские Дюны
 Дюны (пляж)
 ГУДСП «Курортное»
 Аэродром в Горской
 «Сестрорецкий хлебозавод»
 Научно-исследовательский институт онкологии им. проф. Н. Н. Петрова
 Российский научный центр радиологии и хирургических технологий федерального агентства по высокотехнологической медицинской помощи
 Городская больница № 40 (Санкт-Петербург)
 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова
 Комсомольская организация Сестрорецка
 Зимняя психологическая школа СПбГУ

Усадьбы, памятники и парки
 Дача «Ваза»
 Белый Остров (мемориал)
 Пенаты (усадьба)
 Дача Клячко
 Дача Михаила Зощенко
 Сестра (мемориал)
 Дача Кривдиной
 Усадьба Авенариуса
 Дача С. И. Дворжецкого
 Дача Е. Ф. Важевской
 Беседка Сестрорецка
 Шалаш Ленина
 Дача Я. М. Гольденова
 Особняк в Сестрорецке
 Здание Офицерского собрания
 Бель-Вю (гостиница)
 Дача Зеленогорска
 Братская могила в Зеленогорске
 Братская могила (Комарово)
 Особняк Бормана
 Каунис и Тойвола
 Дача Воронина
 Тихий берег
 Осиновая Роща (усадьба)
 Белый Остров (мемориал)
 Сестрорецкие «Дубки»
 Сестрорецкий рубеж

Церкви
 Церковь Святых Петра и Павла (Сестрорецк)
 Церковь Казанской иконы Божьей Матери (Зеленогорск)
 Лютеранская церковь в Зеленогорске
 Тарховский Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери (Сестрорецк)
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Сестрорецке
 Церковь Святого Серафима Саровского в посёлке Песочный
 Кирха святого Николая в Сестрорецке

Кладбища
 Сестрорецкое кладбище
 Горское кладбище (Сестрорецк)
 Тарховское кладбище (Сестрорецк)
 Кладбище в посёлке Песочный
 Комаровское поселковое кладбище

Развлечения и спорт 
На территории района есть несколько действующих скейт-парков.

Примечания

См. также 
 Карельский перешеек
 Ингерманландия
 Прионежский район
 Лисий Нос

Ссылки 

 От Сестрорецка до Зеленогорска Курортный район
 Вдоль Приморского шоссе — история
 Финская История некоторых населенных пунктов Курортного района СПб
 Курортный район Ленинграда 1948 год

Появились в 1946 году в России